Вільялонга — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Валенсія, у провінції Валенсія
 Хосе Вільялонга Льоренте — іспанський футбольний тренер
 Хорхе де Вільялонга — віце-король Нової Гранади